Филосо́фская энциклопе́дия — справочное издание, содержащие свод важнейших сведений по философии и её отраслям.
Филосо́фский слова́рь — 1) энциклопедия философских терминов; 2) философская энциклопедия, построенная по алфавитному принципу.

Разновидности философских энциклопедий и словарей 

Специальные философские энциклопедии:
 по отраслям философии;
 по странам и регионам;
 по периодам;
 по философским направлениям;
 биобиблиографические словари философов.

Специальные философские словари:
 словари к сочинениям отдельных философов;
 межъязычные словари эквивалентов философских терминов.

Особой разновидностью электронных философских словарей и энциклопедий являются онлайновые.

Энциклопедии и словари античности, Средних веков и раннего Нового времени

Зарубежные энциклопедии и словари Нового времени и современности

Энциклопедии и словари XVII века 
Все энциклопедии и словари — латинские.

Наиболее значительные энциклопедии и словари XVIII века

Наиболее значительные энциклопедии и словари XIX века

Наиболее значительные энциклопедии и словари XX—XXI вв. 
Помимо других, в XX—XXI вв. создано несколько фундаментальных философских энциклопедий: четырёхтомная итальянская «Философская энциклопедия», международная «Энциклопедия по философии» на английском языке в 10 томах, пятитомная советская «Философская энциклопедия», международный «Исторический словарь по философии» на немецком языке в 12 томах, международная «Раутледжская энциклопедия по философии» на английском языке в 10 томах.

Биографические и биобиблиографические энциклопедии и словари XX века

Энциклопедии России, СССР, СНГ

Словари XVIII—XX века

Энциклопедии

Современные словари 
 Ильин И. П. Постмодернизм: Словарь терминов. — М.: ИНИОН РАН-INTRADA, 2001. — 344 с. — ISBN 5-87604-044-4.
 Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. — М: Слово, АСТ, 2002. — 480 с. — ISBN 5-8123-0089-5, ISBN 5-17-013237-9.
 Зайцева З. Н. Немецко-русский и русско-немецкий философский словарь. — М.: Издательство МГУ, 1998. — 320 с. — ISBN 5-211-03435-X
 Философский словарь. — М.: Республика, 2002 (2001?). — 720 с. — ISBN 5-250-02742-3
 История философии. Энциклопедия. — Минск: Книжный Дом, Интерпрессервис, 2002. — 1376 стр. — ISBN 985-6656-20-6, ISBN 985-428-461-1
 Новая философская энциклопедия: В 4-х тт. М.: Мысль, 2000. ISBN 5-244-00961-3.
 Новейший философский словарь. — Изд. 2-е, пер. и доп. — Минск: Интерпрессервис, Книжный дом, 2003. — 1280 с. — ISBN 985-428-636-3, ISBN 985-6656-06-0.
 Краткий философский словарь / Ред. Алексеев А. П. — Б. м.: Проспект, 2006. — Изд. 2-е. — 492 с. — ISBN 5-98032-320-1.
 Философский словарь / Мирошниченко В. Н., Остапенко Л. В., Шахова Э. В. — 2004. — 560 с. — ISBN 5-222-03942-0
 Философский словарь Владимира Соловьёва. — [М.]: Феникс, 1997. — 464 с. — ISBN 5-222-00166-0
 Современный философский словарь. — [СПб.]: Академический проект, 2004. — 864 с. — ISBN 5-8291-0364-8
 Философия права: Краткий словарь / Бачинин В. А., Сальников В. П. — 2001. — ISBN 5-8114-0283-X.
 Русская философия: Словарь/ Под ред. М. А. Маслина. — М.: Республика, 1995. — 655 с. — ISBN 5-250-02336-3.
 Современная западная философия: Словарь / Под редакцией: Малахова В. С., Филатова В. П. — М.: ТОН-Острожье, 1998. — 544 с. — ISBN 5-86095-107-8
 Русская философия: Малый энциклопедический словарь. — М.: Наука, 1995. — 624 c. — ISBN 5-02-013025-7
 Философский энциклопедический словарь / Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А. — М.: Инфра-М, 1997. — 576 с. — ISBN 5-86225-403-X
 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М.: «КАНОН+», 2009. — 1248с.

Онлайновые энциклопедии и словари

Русские 
 Электронные версии бумажных словарей
Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983.— 840 с. — на сайте Руниверс
  (попадает под реконструкцию сайта)
 Философский словарь на сайте Народ.ру
 Философский энциклопедический словарь на Рубриконе (платный)
 История философии: Энциклопедия. Минск, 2002. Составитель и главн. научный редактор А. А. Грицанов. (архивная версия с сайта velikanov.ru, архивная версия с сайта yanko.lib.ru)
 Новейший философский словарь
  в «Электронной библиотеке по философии».
 Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, М. А. Можейко копия
 Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике — М.: Туманит, ВЛАДОС, 1997. — 384 с. — ISBN 5-691-00099-3.
 Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов — М.: ИНИОН — INTRADA, 2001.
 Электронные энциклопедии и словари
 «Национальная философская энциклопедия»
 Философские словари на сайте «Phenomen.ru: Философия online»
 Этическая энциклопедия на сайте «Этика: Образовательный ресурсный центр» 
 Словарь философов на сайте «Философская антропология»
 «Antropos»- Энциклопедия Духовной Науки в 7 разделах под ред. Г.Бондарева
 Энциклопедические статьи Елены Косиловой

Английские 
 Meta-Encyclopedia of Philosophy
 Стэнфордская философская энциклопедия
 Домашняя страница
 Список статей
 A Dictionary of Philosophical Terms and Names
 Dictionary of Philosophy of Mind
 The Internet Encyclopedia of Philosophy
 Dictionary of Philosophy (Ancient — Medieval — Modern) / Ed. by Dagobert D. Runes. 1942.
 The Catholic Encyclopedia (1913)
 The Ism Book
 Routledge Encyclopedia of Philosophy

Примечания

Литература 
 

!
Списки:Философия